Goldener Schwan steht für:

Bauwerke
Haus zum Goldenen Schwan, Gebäude des Frankfurter Rathauskomplexes
Zum goldenen Schwan, Gebäude eines Gasthauses in Frankfurt
Haus Goldener Schwan (Hamburg)
Weiteres
Goldener Schwan (Filmpreis), Internationales Kinderfilmfestival Moskau